Fauler ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Fauler (1819–1882), deutscher Eisenwerks- und Gutsbesitzer sowie Politiker
 Johann Nepomuk Fauler (1777–1843), badischer Oberamtmann
 Philipp Anton Fauler (1781–1853), deutscher Kaufmann, Vater von Eduard Fauler

Fauler ist die Firma folgender Eisenhütte:
 Ph. Ant. Fauler

Siehe auch:
 Fowler